Integra 

 «Integra» — одна из марок продукции, выпускаемой японской компанией «Onkyo»
 «Integra» («Интегра») — российская нефтесервисная компания